Tijuca est un genre de passereaux de la famille des Cotingidae.

Distribution 
Les espèces de ce genre sont endémiques du Brésil.

Liste d'espèces 
Selon  :
 Tijuca atra Férussac, 1829 – Cotinga noir
 Tijuca condita Snow, 1980 – Cotinga à ailes grises

Liens externes

Notes et références